12/3 kan syfta på:

 12 mars
 3 december (amerikanskt datumformat)